Tegengren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Felix Tegengren (1884–1980), finländsk-svensk geolog
 Helmer Tegengren (1904–1974), finlandssvensk historiker
 Jacob Tegengren (1875–1956), finlandssvensk författare 
 Karl Vilhelm Tegengren (1868–1934), finlandssvensk författare
 Liv Tegengren (1905–1995), finlandssvensk författare

Svenska efternamn
Efternamn i Finland